ISK steht für:
 Illicit Services Knox, siehe Dillwyn Knox
 Internationaler Sozialistischer Kampfbund
 Isländische Krone, Code nach ISO 4217
 Innensechskant, Definition in der ISO 7380
 Innsbrucker Sportklub, Fußballklub aus Innsbruck
 Internationale Sport-Korrespondenz, eine Medienagentur
 InterSky, eine österreichische Fluggesellschaft
 Institut für Straßenverkehr Köln
 Islamische Studierende in Koblenz
 Institut für Sozial- und Kulturforschung, Duisburg
 Institut für Sprach- und Kommunikationswissenschaft an der RWTH Aachen
 Internationales Sachsenhausen-Komitee
 Ishihara Sangyo Kaisha, japanischer Chemiekonzern
 Intermittierender Selbstkatheterismus
 Interskalenärkatheter, ein Regionalanästhesieverfahren zur Schmerztherapie
 InterSky (ICAO-Code), österreichische Regionalfluggesellschaft
 Nashik Airport (IATA-Code), Flughafen von Nashik, Maharashtra, Indien

isk steht für:
 Ishkashimi (ISO-639-3-Code), iranische Sprache in Badachschan, Berg-Badachschan und Chitral

ISK